Абу́ Нуа́йм, Абу Нуэйм, Абу Ну’айм ( — букв. отец Нуайма) — кунья, часть арабского имени.
 Абу Нуайм аль-Исфахани — средневековый мусульманский богослов, историк и хадисовед.
  (—) — исламский богослов, хадисовед.
  — шафиитский правовед.
  — чтец Корана, живший во II веке по хиджре.
  — исламский религиозный деятель, один из основателей системы образования в Иордании и Палестине.